McGiverin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-2019), juge américain de l'Iowa
Harold Buchanan McGiverin (1870-1931), homme politique Canadien en Ontario
William McGiverin (1825-1881), homme politique du Canada-Ouest

Homonymie de patronyme